Ведуга — узловая железнодорожная станция однопутной неэлектрифицированной линии Курск — Воронеж, соединена с остановочным пунктом 209 км в западном направлении и остановочным пунктом 215 км в восточном направлении этой же линии. В восточном направлении отходит ветка до станции Хохольская. Станция относится к Лискинскому региону Юго-Восточной железной дороги. Расположена в Хохольском районе Воронежской области.

История 
Станция была открыта в 1948 году.

Сообщение по станции

Пригородное сообщение 
По графику 2023 года на станции останавливаются следующие электропоезда:

Пассажирское сообщение 
По состоянию на 2023 год поезда дальнего следования останавливаются только для технической остановки. Посадка и высадка пассажиров не производится.

Примечания

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Воронежской области

Железнодорожные станции, открытые в 1948 году
Станции Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Воронежской области